Левенец — украинская фамилия.

Известные носители 
 Левенец, Василий Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4942; 3 декабря 1834.
 Левенец, Егор Михайлович (1911—1998) — старшина, Герой Советского Союза (1945).
 
 Левенец, Максимилиан Александрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 1 сентября 1915.
 Левенец, Матрёна Ивановна (1920—?) — советская свинарка, депутат Верховного Совета СССР.
 Левенец, Юрий Анатольевич (1961—2013) — украинский историк и политолог, академик НАН Украины.